soda amoniakalna – węglan sodu
 soda kalcynowana – nazwa techniczna bezwodnego węglanu sodu
 soda kaustyczna – nazwa techniczna wodorotlenku sodu
 soda krystaliczna – dziesięciowodny węglan sodu
 soda oczyszczona – wodorowęglan sodu
 soda rodzima – minerał składający się głównie z sody krystalicznej
 soda śnieżna – dwuwęglan trójsodowy Na2CO3•NaHCO3
 soda żrąca – nazwa zwyczajowa wodorotlenku sodu

 Soda – polska grupa popowa grająca w II połowie lat 90. XX wieku
 Soda – album zespołu Soda, wydany w 1998 roku

Zobacz też 
 woda sodowa